Салиховское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Бавлинском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Новые Чути.

География 
Граничит с Татарско-Кандызским, Новозареченским, Шалтинским сельскими поселениями и с Оренбургской областью.

На территории поселения находится самая южная точка Татарстана и самый южный населённый пункт республики (с. Хансверкино).

Крупнейшие реки: Верхний Кандыз и его приток Кунна.

По территории поселения проходит маршрут строящегося транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай".

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 16-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Бавлинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Бавлинского района
Сельские поселения Татарстана